Immortality (canção) - faixa do álbum Let's Talk About Love, da cantora canadense Céline Dion
Immortality (telefilme de CSI) — telefilme de encerramento da série CSI: Crime Scene Investigation
Immortality (jogo eletrônico) — jogo eletrônico de 2022 desenvolvido e dirigido por Sam Barlow e publicado pela Half Mermaid Productions

Desambiguação